The Girl Who Dared – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
The Girl Who Dared – cortometraggio del 1916 diretto da J. Gunnis Davis
The Girl Who Dared – film del 1920 diretto da Clifford Smith
The Girl Who Dared – film del 1944 diretto da Howard Bretherton